Махачкала — город на юге России, столица республики Дагестан. Его климат теплый, умеренно-морской, переходный к средиземноморскому типу.

 Среднегодовая температура — +12,6 °C;
 Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с;
 Среднегодовая влажность воздуха — 78 %.

Зима 
Средняя температура зимы примерно +1,5 градуса. Однако при вторжении арктического воздуха может произойти спад температуры до −20, ибо Махачкала не защищена горами, как Сочи или Ялта.
Февраль из-за влияния Каспийского моря немного холоднее января.
Снег выпадает примерно 3-4 недели и быстро тает.

Весна 
Погода весной неустойчивая, в марте днём воздух может прогреться до +20, а ночью похолодеть до +5. При вторжении арктического воздуха возможны заморозки.
Полноценная весна начинается в конце марта — начале апреля, а вегетационный период начинается ближе к середине апреля, когда температура стабильно превышает +10 градусов.

Лето 
Лето жаркое и душное. Средняя температура летом около +24 градуса. В июле и августе нередки дни, когда температура превышает +30 градусов и иногда бывает выше +35 градусов. В этом периоде жара удерживается под влиянием прогревшегося Каспийского моря.
За все лето осадки выпадают 14-17 дней.

Осень 
Из-за влияния моря осень запаздывает и начинается в начале октября. Осень теплая и относительно дождливая. В октябре температура часто превышает +15 градусов, а в ноябре +10.

Средняя температура

См. также 
 Махачкала
 Климат Дербента
 Климат Дагестана

Ссылки 
  
  

Махачкала
Махачкала